Ерёмино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Марьинского сельского округа).

Население

География 
Ерёмино расположено примерно в 22 км (по шоссе) на северо-запад от Сергиева Посада, в междуречье реки Вели и её левого притока Пульмеши, высота центра деревни над уровнем моря — 253 м. Деревня связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 Официальный сайт администрации сельского поселения Шеметовское

Населённые пункты Сергиево-Посадского района